Les Olympiades – distretto residenziale del XIII arrondissement di Parigi
 Olympiades – stazione della metropolitana di Parigi